Après la guerre (Blighty) est un film muet britannique réalisé par Adrian Brunel, sorti en 1927.
 Après la guerre est un film français réalisé par Jean-Loup Hubert, sorti en 1989.
 Après la guerre (Dopo la guerra) est un film franco-italien réalisé par Annarita Zambrano , sorti en 2017.
 Après la guerre est une bande dessinée française sortie en avril 2006, scénarisée par Luc Brunschwig et dessinée par Freddy Martin, assisté d'Étienne Le Roux.